Zusammenschluss 2014 (ungar. Összefogás 2014) ist ein Wahlbündnis verschiedener ungarischer Parteien, das zur Parlamentswahl in Ungarn 2014 antrat.

Es wurde am 14. Januar 2014 gegründet und besteht aus Mitte-links-Parteien der Opposition. Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten war Attila Mesterházy (MSZP). Ihr Wahlspruch lautet „Wir starten eine neue Epoche“. In der Legislaturperiode 2010 bis 2014 hatte das Bündnis 65 Abgeordnete im Ungarischen Parlament.

Bei den Umfragen vor der Wahl 2014 lag das Bündnis bei 30 bis 33 % der Stimmen. Gemäß dem vorläufigen Ergebnis erhielt der Zusammenschluss 2014 26 % der Listenstimmen und insgesamt 38 Mandate. Dies entspricht 19,1 % der Gesamtmandate.

Zusammensetzung zur Wahl 2014

Weblinks 
 Pester Lloyd: Linke Opposition in Ungarn einigt sich auf gemeinsame Kandidatenliste (14. Januar 2014)

Einzelnachweise 

Partei
Parteienkoalition